Sobro é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Da família das Fabaceae:
Pithecellobium lusorium.
Da família das Dilleniaceae:
Curatella americana, ou cajueiro-bravo-do-campo;
Da família Proteaceae:
Roupala gardneri;
Da família das Apocynaceae:
Aspidosperma polyneuron
Da família das Fagaceae:
Quercus suber
Desambiguação